Canning Town kan syfta på:

 Canning Town, Borough of Newham – ett distrikt i London Borough of Newham
 Canning Town (station) – en tunnelbanestation på Jubilee line och en station på Docklands Light Railway
 Canning Town – en ort i Indien, se Canning (ort i Indien)